Пять кораблей и одна береговая база Королевского флота носили название HMS Warrior (Воин).

 HMS Warrior — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1781. Плавучая казарма после 1818; плавучая тюрьма после 1840, разобран в 1857.
 HMS Warrior — первый мореходный броненосец Королевского флота; спущен на воду в 1860; превращен в плавучую казарму в 1902; переименован в HMS Vernon III в 1904; разоружен и поставлен на прикол как HMS Warrior в 1923. Передан в сохранение как Warrior в 1979; находится в Портсмуте как корабль-музей.
 HMS Warrior — броненосный крейсер, головной корабль типа Warrior; спущен на воду в 1905; выведен из строя при Ютландии в 1916; затонул на следующий день.
 HMS Warrior — яхта; реквизирована Королевским флотом в 1917−1918 годах.
 HMS Warrior (R31) — лёгкий авианосец типа Colossus; спущен на воду в 1944, исходно HMS Brave; переименован в 1942. Передан взаймы Канаде с 1946 по 1948, затем продан Аргентине; переименован в ARA Independencia в 1958.
 HMS Warrior — название, присвоенное оперативному штабу Королевского флота в Норвуде, под Лондоном, с 1963. База стала объединённым штабом в 1996, расформирована в 1999, превращена в Объединённую ставку вооруженных сил.